Точное количество священных книг в индуизме не известно. Часть из них имеют общеиндуистское значение, часть — только для представителей конкретных школ и направлений. Но вся эта литература делится на две категории:
 Шру́ти (  «услышанное») — канон священных писаний, изначальные богооткровенные ведийские писания и
 Смри́ти (,  «запомненное») — богооткровенные тексты, дополняющие Шрути.
В состав Шрути входят: четыре Веды (Риг, Яджур, Сама и Атхарва), Араньяки, Брахманы и Упанишады. В состав Шрути иногда включаются Калпа-сутры. Вся остальная литература включается в состав Смрити и подразделяется на Итихасу, Пураны, тантрико-агамическую литературу и др.

Ниже приводится алфавитная (кириллическая) библиография части текстов индуизма. Этот список далеко не полный.

А 
 Авадхута-упанишада (Кришна Яджур-веда, санньяса)
 Авьякта-упанишада (Сама-веда, вайшнава)
 Агамы
 Агни-пурана (15 400 текстов)
 Адваятарака-упанишада (Шукла Яджур-веда, санньяса)
 Адхьятма-упанишада (Шукла Яджур-веда, саманья)
 Айтарея-упанишада (Риг-веда, мукхья)
 Акшамалика-упанишада (Малика-упанишада) (Риг-веда, шайва)
 Акши-упанишада (Кришна Яджур-веда, саманья)
 Амритабинду-упанишада (Кришна Яджур-веда, йога)
 Амританада-упанишада (Кришна Яджур-веда, йога)
 Аннапурна-упанишада (Атхарва-веда, шакта)
 Араньяки
 Арунея-упанишада (Сама-веда, санньяса)
 Асамавйа-упа-пурана
 Атмабоддха-упанишада (Риг-веда, саманья)
 Атма-упа-пурана
 Атма-упанишада (Атхарва-веда, саманья)
 Атхарва-веда
 Атхарвашикха-упанишада (Атхарва-веда, шайва)

Б 
 Басава-упа-пурана
 Бахврича-упанишада (Риг-веда, шакта)
 Брахма-вайварта-пурана (18 000 текстов)
 Брахмавидья-упанишада (Кришна Яджур-веда, йога)
 Брахманда-пурана (12 000 текстов; включает в себя «Лалита-сахасранама»)
 Брахманы
 Брахма-пурана (24 000 текстов)
 Брахма-сутры
 Брахма-упанишада (Кришна Яджур-веда, санньяса)
 Брихадараньяка-упанишада (Шукла Яджур-веда, мукхья)
 Брихаджабила-упанишада (Атхарва-веда, шайва)
 Брихаджабила-упанишада (Атхарва-веда, шайва)
 Брихан-нарадия-упа-пурана
 Бхавана-упанишада (Атхарва-веда, шакта)
 Бхавишья-пурана (14 500 текстов)
 Бхагавад-гита
 Бхагавата-пурана (18 000 текстов)
 Бхагавати-упа-пурана
 Бхакта-виласа-упа-пурана
 Бхакта-вишну-упа-пурана
 Бханда-упа-пурана
 Бхасма-джабала-упанишада (Атхарва-веда, шайва)
 Бхикшу-упанишада (Шукла Яджур-веда, санньяса)
 Бхутанатха-упа-пурана

В 
 Ваджрасучи-упанишада (Сама-веда, саманья)
 Вай-сакха-упа-пурана
 Вамана-пурана (10 000 текстов)
 Вараха-пурана (10 000 текстов)
 Вараха-упанишада (Кришна Яджур-веда, санньяса)
 Васиштха-линга-упа-пурана
 Васудева-упанишада (Сама-веда, вайшнава)
 Вашиштха-лаинга-махешвара-упа-пурана
 Ваю-упа-пурана
 Веды — сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите.
 Викхьяда-упа-пурана
 Винаяка-упа-пурана
 Вишну-дхарма-упа-пурана
 Вишну-дхармоттара пурана
 Вишну-пурана (23 000 текстов)

Г

Д

Е

И

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т 
 Тантры

У

Х

Ч

Ш

Я 

Списки:Религия
Списки:Литература